Джон Константайн Юнайтас (, 7 мая 1933 — 11 сентября 2002), более известный как Джонни Юнайтес — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1956 году. Выступал за команды «Балтимор Колтс», «Сан-Диего Чарджерс». Юнайтес с хорошим пассовым броском, вниманием со стороны СМИ и большой популярностью, стал прототипом современного квотербека. Он считается одним из величайших игроков в истории НФЛ.

Ранняя жизнь 
Джон Константайн Юнайтас родился в 1933 году в Питтсбурге в семье Фрэнциса Юнайтаса и иммигрантки из Литвы Хелен Суперфиски. Детство провёл в пригороде Питтсбурга Маунт Вашингтон. Его отец занимался бизнесом в сфере поставок угля и умер от пневмонии в возрасте 38 лет, когда мальчику было всего четыре года, поэтому Джонни растила его мать, которой приходилось работать на двух работах, чтобы обеспечить семью, в которой помимо Джонни было ещё трое детей. Его необычная фамилия — результат фонетической транслитерации распространённой литовской фамилии Йонайтис. Джонни посещал старшую школу Сент-Джастинс в Питтсбурге, где играл за местную футбольную команду на позициях хафбека и квотербека. По окончании обучения в школе Юнайтас собирался продолжить играть в американский футбол уже на студенческом уровне и начал выбирать подходящий университет.

Личная жизнь 
В возрасте 21 года Юнайтас женился на своей школьной подруге Дороти Хоелл. Свадебная церемония, которую провёл его дядя, состоялась 20 ноября 1954 года. Пара проживала в Тоусоне (штат Мэриленд) и до того, как они развелись, у них родилось пятеро детей. 26 июня 1972 года Юнайтас женился на Сандре Лемон, с которой он прожил до самой своей смерти 11 сентября 2002 года. Вместе они жили в Тимониуме, и у них родилось трое детей.

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Примечания

Литература 
 Bolus, Jim, and Billy Reed. Cardinal Football. Champaign, IL: Sports Pub Inc., 1999.
 Callahan, Tom. Johnny U: the life and times of John Unitas. New York: Crown Publishers, 2006.
 Lazenby, Roland. Johnny Unitas: the best there ever was. Chicago: Triumph Books, 2002.
 Schaap, Dick (1999). «Johnny Unitas: Sunday’s Best». In ESPN SportsCentury. Michael MacCambridge, Editor. New York: ESPN-Hyperion Books. pp. 154–65.
 Cavanaugh, Jack (2008), Giants Among Men. New York:Random House. eISBN ISBN 978-1-58836-697-9
 MacCambridge, Michael (2005), America’s Game. New York:Anchor Books. eISBN ISBN 978-0-307-48143-6

Ссылки 

 

Игроки в американский футбол США
Игроки «Балтимор Колтс»
Игроки «Сан-Диего Чарджерс»
Игроки «Питтсбург Стилерз»
Квотербеки НФЛ